Thou Shalt Not – film del 1910 diretto da David W. Griffith
 Thou Shalt Not (?) – film del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Thou Shalt Not – film del 1914 diretto da Will S. Davis
 Thou Shalt Not – film del 1919 diretto da Charles Brabin
Thou Shalt Not – film del 2007 diretto da Mary Lambert